Альбрехт IV — герцог Австрії
 Альбрехт IV — герцог Баварії